Název Jindřichov má více sídel:
 obce
 1. Jindřichov (okres Bruntál) – obec v okrese Bruntál
 2. Jindřichov (okres Přerov) – obec v okrese Přerov
 3. Jindřichov (okres Šumperk) – obec v okrese Šumperk
 4. české exonymum Jindřichov nese polská obec Henryków v Dolnoslezském vojvodství

 části obcí
 5. Jindřichov (Cheb), část okresního města Cheb
 6. Jindřichov (Lučany nad Nisou), část obce Lučany nad Nisou v okrese Jablonec nad Nisou
 7. Jindřichov (Velká Bíteš), část obce Velká Bíteš v okrese Žďár nad Sázavou
 8. Horní Jindřichov (Rumburk 2-Horní Jindřichov), část města Rumburk v okrese Děčín
 9. Velký Jindřichov, část obce Benešov nad Černou v okrese Český Krumlov

 zaniklá sídla
 10. Jindřichov – obec v okrese Blansko (dříve Boskovice), dnes součástí města Letovice
 11. Jindřichov (vojenský újezd Hradiště) – zaniklá vesnice v okrese Karlovy Vary

Související články 
 Jindřich
 Jindřichovice

Externí odkazy